Латвійська футбольна Вища ліга 2000 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдев'яте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дінабург взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Латвії з футболу 2001.
2. По закінченню сезону клуби Поліціяс (Рига) та ЛУ/Даугава (Рига) об'єднались у клуб ПФК Даугава.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2000
Латвія